Java Community Process
 Journal of Chemical Physics, een wetenschappelijk tijdschrift
Juventude Comunista Português, de jongerenbeweging van de Portugese Communistische Partij (PCP)
J.C. Penney Company Inc., de afkorting van dit bedrijf aan de New York Stock Exchange
De Japanse Communistische Partij